Eine Hahnenfeder ist

 die Feder eines männlichen Huhns oder des Auerwilds,
 (rotfarbig am Hutband) ein mittelalterliches Symbol für den Teufel.